Cecilia Boccabadati (1830-1906) – soprano italiana
 Giovanni Battista Boccabadati (1635-1696) – giurista, ingegnere e matematico italiano
 Luigia Boccabadati (1800-1850) – soprano italiana 
 Virginia Boccabadati (1828-1822) – soprano italiana